In Delft zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Delft Wateringsevest) gebouwd in 1895
 Watertoren (Delft Stromingslaboratorium) gebouwd in 1975
 Watertoren (Delft Getijmodellaboratorium) gebouwd in 1980